Jan Larsson , né le  à Långshyttan en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de centre. Il est le fils d'Ove Larsson et le père d'Emil Larsson.

Biographie

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || Brynäs IF || Elitserien
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Brynäs IF|| Elitserien
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Brynäs IF || Elitserien
|| 34 || 3 || 3 || 6 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1986-1987 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 11 || 2 || 13 || 18 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 12 || 10 || 22 || 12 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 17 || 16 || 33 || 14 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1989-1990 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 14 || 24 || 38 || 30 || 5 || 5 || 5 || 10 || 2 
|-
| 1990-1991 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 5 || 12 || 17 || 28 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1991-1992 || Brynäs IF || Elitserien
|| 40 || 17 || 32 || 49 || 26 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 
|-
| 1992-1993 || Brynäs IF || Elitserien
|| 31 || 10 || 12 || 22 || 18 || 10 || 2 || 6 || 8 || 4 
|-
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA
|| 35 || 15 || 32 || 47 || 16 || 9 || 6 || 6 || 12 || 10 
|-
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 16 || 26 || 42 || 22 || 4 || 1 || 5 || 6 || 4 
|-
| 1995-1996 || MODO Hockey || Elitserien
|| 39 || 9 || 19 || 28 || 16 || 7 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 1996-1997 || MODO Hockey || Elitserien
|| 49 || 9 || 26 || 35 || 24 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Brynäs IF || Elitserien
|| 46 || 18 || 25 || 43 || 28 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || Brynäs IF || Elitserien
|| 50 || 16 || 43 || 59 || 30 || 14 || 5 || 9 || 14 || 6
|-
| 1999-2000 || Brynäs IF || Elitserien
|| 50 || 26 || 25 || 51 || 55 || 11 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 2000-2001 || Brynäs IF || Elitserien
|| 50 || 17 || 29 || 46 || 16 || 4 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2001-2002 || Brynäs IF || Elitserien
|| 46 || 15 || 27 || 42 || 38 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2002-2003 || Brynäs IF || Elitserien
|| 49 || 6 || 17 || 23 || 63 || 10 || 4 || 5 || 9 || 4

Trophées et honneurs personnels 
 1999 : remporte le Skyttetrofén.
 1999 : remporte le Guldhjälmen.

Notes et références 

Naissance en septembre 1965
Naissance dans le comté de Dalécarlie			
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du MODO hockey
Joueur du HC Lugano
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace